«Со́фья Ковале́вская» — трёхсерийный советский телефильм, снятый Аян Шахмалиевой по мотивам биографии русского математика Софьи Ковалевской (1850—1891).

Сюжет 
О первой женщине, ставшей членом-корреспондентом, представляющей Петербургскую Академию Наук, а также первой в мире женщине — профессоре математики. Повествование основывается на воспоминаниях повзрослевшей дочери Софьи и Владимира Ковалевских, Софии (в семейном кругу — Фуфа). Именно она спустя годы после смерти матери пытается разобраться с её истинной сущностью. Понять, что же Софья Ковалевская представляла собой не только как математик и общественный деятель, но и как личность, жизнь которой была полна всевозможными событиями и трудностями.

В ролях 
 Елена Сафонова — Софья Ковалевская
 Владимир Летенков — Владимир Ковалевский
 Аристарх Ливанов — Максим Ковалевский
 Наталья Сайко — Юлия Лермонтова
 Альгимантас Масюлис — Карл Вейерштрасс
 Елена Соловей — Анна Корвин-Круковская (Жаклар)
 Александр Филиппенко — Фёдор Михайлович Достоевский
 Пётр Шелохонов — академик Иван Сеченов
 Елена Аржаник — Фуфа, дочь Ковалевской
 Ивар Калныньш — Виктор Жаклар
 Лембит Ульфсак — Леффлер
 Николай Лавров — Лихачёв
 Юрий Соломин — Великий князь
 Вайва Майнелите — Шарлотта Леффлер
 Станислав Ландграф — Жансен
 Николай Крюков — генерал Корвин-Круковский, отец Софьи
 Алла Мещерякова — Мария Бокова-Сеченова

 Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Дмитрий Василиу, Борис Добродеев
 Режиссёр: Аян Шахмалиева
 Оператор-постановщик: Сергей Юриздицкий
 Художник-постановщик: Георгий Кропачёв
 Композитор: Исаак Шварц

 Критика «Софья Ковалевская» — канонический фильм из серии «Жизнь замечательных людей», но в лучших его эпизодах заявлен внутренний конфликт героини, оказавшейся перед выбором между служением науке и простым человеческим счастьем. Примечания 

 Литература 
 Кисунько В.'' — Пример прекрасной жизни (Телевиз. худож. фильм «Софья Ковалевская»: «Ленфильм») // Советская культура, 20 марта 1986
 

Фильмы СССР 1985 года
Телефильмы СССР 1985 года
Телефильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-биографии СССР
Телефильмы-биографии СССР
Исторические телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Исторические фильмы о XIX веке
Фильмы:Персонаж:Фёдор Достоевский
Фильмы-биографии об учёных